Adelshofen kan henvise til:

 Adelshofen, Bad Wurzach, bydel for Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Adelshofen, Eppingen, bydel for Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Adelshofen, Mittelfranken – kommune i Landkreis Ansbach, Bayern
 Adelshofen, Oberbayern – kommune i Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern